Санта-Олалья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо